Споменик Николи Тесли може да се односи на:
 Споменици посвећени Николи Тесли широм света
 Споменик Николи Тесли испред зграде Електротехничког факултета у Београду